A 2022. évi téli olimpiai játékokon a bob női kettes versenyszámát február 18-án és 19-én rendezték. Az aranyérmet a német Laura Nolte–Deborah Levi-páros nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Bob a 2022. évi téli olimpiai játékokon